Lestelle kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lestelle-de-Saint-Martory, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Lestelle-Bétharram, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,